Roccella kan syfta på:

 Roccella, ett släkte av lavar
 Roccella Ionica, en ort och kommun i storstadsregionen Reggio Calabria i regionen Kalabrien i Italien
 Roccella Valdemone, en ort och kommun i storstadsregionen Messina i regionen Sicilien i sydvästra Italien.

Se även 

 Rocchetta